Abbondia – altro nome di Vigilia, piccolo centro abitato della Laguna Veneta, da secoli completamente scomparso
 Abbondia – forma femminile del nome Abbondio